Aptandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aptandra ingår i familjen Aptandraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Aptandra